Esistono più comuni francesi con questo nome

Champniers – Charente
Champniers – Vienne